Shemgang är en distriktshuvudort i Bhutan.   Den ligger i distriktet Zhemgang, i den centrala delen av landet,  kilometer öster om huvudstaden Thimphu. Shemgang ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Shemgang är mycket bergig. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer öster om Shemgang. Runt Shemgang är det ganska glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga andra samhällen i närheten.

I omgivningarna runt Shemgang växer i huvudsak städsegrön lövskog.  Ett tropiskt höglandsklimat råder i trakten. Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är maj, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är juni, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är november, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Zhemgang